Diese Liste enthält alle offiziellen Spiele der Fußballauswahl von Réunion der Männer. Das französische Übersee-Département ist assoziiertes Mitglied der CAF, jedoch nicht der FIFA.

Liste der Länderspiele

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Statistik

Länderspielbilanzen 

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Reunion
!Landerspiele